Norway Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Norway Township (Humboldt County, Iowa)
 Norway Township (Winnebago County, Iowa)
 Norway Township (Wright County, Iowa)
 Norway Township (Kansas)
 Norway Township (Michigan)
 Norway Township (Fillmore County, Minnesota)
 Norway Township (Kittson County, Minnesota)
 Norway Township (North Dakota)
 Norway Township (Lincoln County, South Dakota)
 Norway Township (Roberts County, South Dakota)

Siehe auch:
 Norway Lake Township